Belet (Titan), een methaanzee op Saturnus's maan Titan;
Jean Beleth, Franse liturgist en theoloog;
Robert A. Belet, een technische sergeant van de Amerikaanse marine;
Beledweyne (Belet Uen), een grote stad in Somalië.